Claude de Lorraine peut désigner :
 Claude de Lorraine (1496-1550), premier duc de Guise, fils de René II de Lorraine ;
 Claude de Lorraine (1526-1573), duc d'Aumale, fils du précédent ;
 Claude de France (1547-1575), duchesse de Lorraine, fille d'Henri II, roi de France, et de Catherine de Médicis, et épouse de Charles III, duc de Lorraine ;
 Claude-Françoise de Lorraine (1612-1648), fille d'Henri II de Lorraine, mariée à Nicolas-François, duc de Lorraine ;
 Claude de Lorraine (1578-1657), de la Maison de Guise,  2 duc de Chevreuse, époux de la célèbre Marie de Rohan-Montbazon, duchesse de Chevreuse.

Voir aussi 
 Duc de Lorraine
 Maison de Chevreuse

Claude
Homonymie dynastique